James Alexander Slater (1920–2008) – amerykański zoolog
 James Anderson Slater (1896–1925) – brytyjski as myśliwski okresu I wojny światowej